Lot Franciaország egyik megyéje
Lot folyó Franciaországban
Lót bibliai szereplő Mózes első könyvében, a Szodoma és Gomora pusztulásáról szóló részben
LOT lengyel légitársaság

Nagylót
Újlót